149th Street – stacja metra nowojorskiego, na linii 2 i 5.
 149th Street – stacja metra nowojorskiego, na linii 6.
 149th Street – stacja metra nowojorskiego, na linii 2, 4 i 5.